Константин Котов:
 Котов, Константин Александрович (род. 1985) — российский гражданский активист, политзаключённый.
 Котов, Константин Владимирович (род. 1973) — советский и казахстанский футболист.
 Котов, Константин Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.
 Котов, Константин Флегонтович — советский юрист.